unikat – rzecz wyjątkowa, niepowtarzalna
 Unikat – album muzyczny Renaty Przemyk (2006)
 Unikat – album muzyczny Danijeli Martinović (2011)